Cemetery Number 1 est le premier véritable album du groupe Abney Park.

Titres
"The Wake"
"Rebirth"
"The Only One"
"Burn"
"Vengeance"
"The Shadow of Life"
"Black Day"
"No Life"
"Abney Park"
"The Change Cage"

Album musical sorti en 2000
Album d'Abney Park